1-й Чемпионат Америки по международным шашкам среди женщин проходил с 2 по 9 июня 2018 года в Виллемстаде, Кюрасао и стал отборочным на очередной чемпионат мира. В соревнованиях приняли участие 8 спортсменок из 5 стран. Одновременно проводился очередной чемпионат Америки среди мужчин. Победителем стала представительница США Любляна Турий, победившая во всех партиях.

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB

Чемпионаты Америки по международным шашкам
2018 год в шашках
Спорт в Кюрасао